

Nom 
Le mot zip peut avoir plusieurs significations :
 en habillement, le mot zip est un anglicisme onomatopéique utilisé en Belgique et au Québec, synonyme de fermeture à glissière (appelée « fermeture éclair » en France et « zipper » aux États-Unis) ;
 le sac à zip est un sac avec fermeture à glissière en plastique ;
 en informatique, le mot zip peut désigner :
 le format ZIP, un format de compression de fichiers,
 par extension, de nombreux autres formats contiennent le mot zip, comme gzip, bzip2, 7-Zip,
 un disque zip, un disque de données amovible ;
 en motocyclisme,  est le nom d'un scooter Piaggio ;
 en aviation, ZIP était une compagnie aérienne canadienne, à bas coûts. Elle était une filiale d'Air Canada, mais fut complètement intégrée dans Air Canada en 2004 ;
 au Canada, Zip (ou Zip.ca) est le plus important service de location de DVD sur Internet canadien ;
 Zip! est le nom sous lequel le film américain de 1982, Zapped!, est sorti en vidéo en France ;
 ZIP est une ancienne friandise chocolatée belge qui n'est plus commercialisée ;
 Zip la Tête d'Épingle était un phénomène de foire atteint de microcéphalie et qui, vêtu de peaux de bêtes et s'exprimant par grognements, était montré comme un homme sauvage ;
 Zip, une entreprise australienne ;
 Zip est un village du Cameroun.

Sigle 
Le sigle ZIP peut désigner :
 code ZIP, le code postal aux États-Unis ;
 zone industrialo-portuaire, un espace côtier associant des fonctions industrielles et portuaires ;
 zone d'intervention prioritaire (au Québec) ;
 zone interpolice (en Belgique), une structure communale ou intercommunale dotée d'un conseil de police ;
 zone inondée potentielle, dans le cadre de la prévision des crues en France.

Notes et références